Extended Versions puede referirse a alguno de los siguientes álbumes en directo:

Deep Purple: Extended Versions
Extended Versions (álbum de 10,000 Maniacs)
Extended Versions (álbum de Barenaked Ladies)
Extended Versions (álbum de Cinderella)
Extended Versions (álbum de Europe)
Extended Versions (álbum de Foreigner)
Extended Versions (álbum de Great White)
Extended Versions (álbum de Little Feat)
Extended Versions (álbum de Ringo Starr)
Extended Versions (álbum de Stryper)
Extended Versions (álbum de Styx)
Extended Versions (álbum de Ted Nugent)
Extended Versions: Triumph
Extended Versions (álbum de Everclear)
Extended Versions (álbum de Benny Mardones) 
Extended Versions (álbum de Jethro Tull)
Extended Versions (álbum de Glass Tiger)
Extended Versions (álbum de Vixen)